Batistensi – abitanti di Bernardino Batista
Batistensi – abitanti di São João Batista (Santa Catarina)